Durante la Guerra Civil Siria, han tomado lugar dos batallas en la ciudad de Quseir: 

 La Primera Batalla de Quseir, entre febrero y abril de 2012, que terminó en un estancamiento. 
 La Segunda Batalla de Quseir, parte de la Ofensiva de Quseir, en donde las Fuerzas Armadas de Siria y Hezbolá recapturaron la ciudad.